Тууликки Пюукёнен (; ) — финская лыжница, участница четырёх Олимпийских игр и шести чемпионатов мира, призёрка чемпионата мира 1997 года.

Карьера 
В Кубке мира Пюукёнен дебютировала в 1988 году, в декабре 1989 года единственный раз в карьере попала в тройку лучших в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира. Кроме этого в индивидуальных гонках имеет на своём счету 14 попаданий в десятку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Пюукёнен в общем итоговом зачёте Кубка мира является 10-е место в сезоне 1989/90.

На Олимпиаде-1988 в Калгари стартовала в двух гонках, 5 км классикой — 12-е место, 10 км классикой — 29-е место.

На Олимпиаде-1992 в Альбервиле была 29-й в гонке на 5 км классикой и 33-й в гонке преследования.

На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере стала 18-й в гонке на 5 км классикой, в гонке преследования была заявлена, но не стартовала.

На Олимпиаде-1998 в Нагано заняла 17-е место в гонке на 5 км классикой, 12-е место в гонке на 15 км классикой, 7-е место в эстафете, так же была заявлена на гонку преследования, но не вышла на старт.

За свою карьеру принимала участие в шести чемпионатах мира, на чемпионате мира — 1997 в Тронхейме завоевала бронзовую медаль в эстафете. Лучший результат в личных гонках на чемпионатах мира, 6-е место в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира 1989 года в Лахти.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года